Échevannes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Échevannes (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
Échevannes (Doubs) im Département Doubs

Siehe auch:
Échevanne
Échavanne